Daban bezeichnet:

 Daban (Beipiao) (大板镇), Großgemeinde der Stadt Beipiao in der chinesischen Provinz Liaoning
 Daban (Dongxiang) (达板镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu
 Daban (Fuxin) (大板镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Fuxin in der chinesischen Provinz Liaoning
 Daban (Rechtes Bairin-Banner) (大板镇), Großgemeinde im Rechten Bairin-Banner im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, Volksrepublik China
 Daban (Mali), Gemeinde im Kreis Kati in Mali
 Daban (Sacha) (Дабан), Ort in der Republik Sacha, Russland
 Daban (St. Lucia), Siedlung in Laborie, St. Lucia
 Eslourenties-Daban, Gemeinde im französischen Département Pyrénées-Atlantiques